«Похищенный» () — приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона, впервые опубликованный в 1886 году. «Роман для мальчиков» впервые публиковался в журнале  отрывками с мая по июль 1886 года. О «Похищенном» благосклонно отзывались такие разные писатели, как Генри Джеймс, Хорхе Луис Борхес и Хилари Мантел. Продолжение «Похищенного», «Катриона», вышло в свет в 1893 году. Роман написан на английском языке с включением диалогов на скотс, германском языке, родственном английскому, распространённом в равнинной Шотландии — Лоуленде.

Действие «Похищенного» построено вокруг реальных событий, происходивших в Шотландии в XVIII веке, в центре повествования так называемое , которое произошло после восстания якобитов в 1745 году. Многие персонажи — реально жившие люди, среди них — один из главных героев, . Политическая ситуация того времени изображается с разных точек зрения, но с сочувствием к освободительному движению шотландских горцев.

Полное название книги: «Похищенный: Записки о приключениях Давида Бальфура в 1751 году, о том, как он был похищен и потерпел крушение; о его страданиях на пустынном острове; о его странствовании по диким горам; о его знакомстве с Аланом Бреком Стюартом и другими выдающимися якобитами шотландской горной области; и обо всём, что он претерпел от рук своего дяди, Эбенезера Бэлфура, ложно именовавшегося владельцем Шоса, писанные им самим, ныне изданные Робертом Льюисом Стивенсоном».

Сюжет 
Действие романа происходит в Шотландии в 1752 году. Его главный герой, от лица которого ведется повествование, — молодой человек из старинного рода Дэвид Бэлфур. После смерти родителей он пытается найти своё место в этом мире. С рекомендательным письмом от священника Эссендина мистера Кэмпбелла, он отправляется в замок Шос на Крамонде, которым владеет его дядя, Эбенезер Бэлфур. Дэвид прибывает в зловещий замок Шос и знакомится со своим дядей Эбенезером. Тот оказывается обедневшим скрягой, который живет на овсяной каше и эле, а сам замок Шос запущен и частично разрушен.

Эбенезер Бэлфур не рад появлению племянника, в один из дней он даже пытается убить его, отправив вечером без фонаря в кладовую по разрушенной лестнице. Дэвид лишь по счастливой случайности не срывается с большой высоты. После этого случая между Дэвидом и его дядей происходит бурное объяснение, Эбенезер обещает рассказать племяннику чуть позже полную историю жизни его отца. На следующее утро в Шос приходит корабельный юнга Рансом и сообщает Эбенезеру, что капитан Хозисон с брига «Завет» приглашает его для делового свидания. Эбенезер ведет Дэвида к пирсу на заливе Ферт-оф-Форт, где их поджидает Хозисон. На некоторое время Дэвид оставляет дядю наедине с капитаном, чуть позднее Хозисон предлагает Бэлфурам подняться на бриг. Как только Дэвид поднялся на борт корабля, дядя отплыл от брига на лодке. Дэвид получает удар по голове и теряет сознание.

Дэвид приходит в себя, связанный по рукам и ногам, в трюме корабля и узнает, что, по договоренности с дядей, капитан везёт его в Каролину, чтобы продать в рабство. Однако корабль попадает в шторм, который отбрасывает его обратно к берегам Шотландии. В тумане возле Гебридских островов они сталкиваются с небольшой лодкой. Все, кто находился на ней, погибли, кроме пассажира, Алана Брека Стюарта, которого поднимают на борт. Он предлагает Хозисону крупную сумму денег, чтобы тот высадил его на материке. Немного погодя Дэвид случайно слышит разговор членов экипажа, которые решили убить Алана, чтобы завладеть его деньгами. Дэвид предупреждает Алана, они баррикадируются в капитанской рубке. Моряки штурмуют рубку, в ходе боя Алан убивает первого помощника капитана, мистера Шуана, а Дэвид ранит Хозисона. Пятеро членов экипажа погибают, остальные отказываются продолжать бой.

Хозисон вынужден дать Алану и Дэвиду возможность вернуться на материк. Дэвид рассказывает свою историю Алану, который, в свою очередь, заявляет, что место его рождения, Аппин, тиранически управляется Колином Роем Кэмпбеллом из Гленура, по прозвищу «Рыжий Лис», доверенным лицом короля в Аппине. Алан, агент якобитов, служивший в шотландском полку французской армии, клянется, что, если найдет «Рыжего Лиса», то убьет его.

«Завет» пытается пройти по сложному и опасному маршруту без карты и лоцмана и вскоре садится на мель у . Дэвид и Алан теряют друг друга в суматохе: Дэвида выбрасывает на берег на острове Иррейд, недалеко от Малла, в то время как Алану и оставшимся в живых морякам удается добраться до безопасного места на том же острове. Дэвид проводит несколько дней в одиночестве без еды и воды на островке, прежде чем понимает, как можно попасть на материк. Дэвид узнаёт, что его новый друг выжил, позднее юноша дважды избегает смертельной опасности при встречах с грабителями, скрывающимися под личиной нищих. Вскоре Дэвид достигает Тороси, где его переправляют через реку, он получает дальнейшие инструкции от друга Алана — Нила Роя МакРоба.

Продолжая свое путешествие, Дэвид встречает не кого иного, как Рыжего Лиса, самого Колина Роя Кэмпбелла, которого сопровождают стряпчий, слуга и офицер шерифа. Дэвид останавливает Кэмпбелла, чтобы спросить у него дорогу, во время их разговора неизвестный выстрелом из засады убивает Кэмпбелла. Дэвид преследует убийцу, потом понимает, что его подозревают в соучастии, бежит от английских солдат, и случайно сталкивается на пустоши с Аланом.

Юноша считает, что Алан соучастник убийства, однако Алан отрицает свою причастность к этому делу. Алан и Дэвид начинают свой путь через пустоши к дому , передвигаясь по ночам и прячась днем от королевских солдат. Претерпев ряд приключений, они добираются до залива  Ферт-оф-Форт, через который их переправляет дочь трактирщика из . 

Там они встречают адвоката дяди Дэвида, мистера Ранкиллера, который соглашается помочь Дэвиду получить наследство. Ранкиллер рассказывает, что отец и дядя Дэвида однажды поссорились из-за женщины, матери Дэвида. Старший из братьев Бэлфур (отец Дэвида) женился на ней, неофициально отдав поместье своему брату, сам же провел жизнь в бедности, работая школьным учителем. Соглашение между Бэлфурами утратило свою силу со смертью одного из братьев.

Дэвид, Алан и Ранкиллер добираются до замка Шос. Алан встречается с Эбенезером, Дэвид и Ранкиллер в укрытии слушают их разговор. Алан сообщает, что Дэвид находится в плену на Гебридских островах, а он, Алан, представитель людей, которые удерживают Дэвида. Алан говорит, что ему известно о похищении Дэвида, организованном Эбенезером. Тот поначалу категорически отрицает, что Дэвид был похищен по его заказу, но в конце концов признает, что заплатил Хозисону двадцать фунтов, чтобы тот отвез Дэвида в Каролину. В это время Дэвид и Ранкиллер выходят из своего укрытия. Под их давлением Эбенезер соглашается при своей жизни выделять племяннику две трети дохода от имения. Роман заканчивается тем, что пути Дэвида и Алана расходятся на Корсторфин-Хилл; Алан возвращается во Францию, а Дэвид направляется в банк.

Публикация 
Впервые роман был опубликован в журнале «Янг Фолкс» в 1886 году; в том же году вышло и книжное издание. Спустя семь лет Стивенсон написал продолжение — роман «Катриона», журнальная версия которого, опубликованная в 1893 году, называлась «Дэвид Бэлфур». Эту фамилию носила до замужества мать автора, и при рождении он получил третье имя Бэлфур.

Публика приняла «Похищенного» очень хорошо, и это позволило автору впервые в жизни обрести финансовую независимость.

Жанр 
«Похищенный» — это исторический роман, но ко времени его написания отношение к этому жанру изменилось от прежнего упора на историческую достоверность к верности духу ушедшей эпохи. По словам критика, пишущего в «Сборнике Бентли», исторический романист «должен следовать скорее поэзии истории, чем ее хронологии: его дело не в том, чтобы быть рабом дат; он должен быть верен характеру эпохи».  Действительно, в предисловии к «Похищенному» Стивенсон предупреждает читателя, что историческая точность не была его главной целью, отмечая, «как мало меня трогает стремление к точности».

Стивенсон представляет в романе якобитскую версию Апинского убийства, перенося события из 1752 года на год ранее, в 1751.

Главная тема 
Центральной темой романа является понятие справедливости, несовершенство системы правосудия и отсутствие универсального определения справедливости. Для Дэвида правосудие означает восстановление его в правах, тогда как для Алана это означает смерть его врага — Колина Роя из Гленура.

Литературный критик Лесли Фидлер предположил, что объединяющей «мифической концепцией» в нескольких книгах Стивенсона, включая «Похищенный», является то, что можно было бы назвать «Любимым негодяем» или «Дьяволом как ангелом», «красотой зла». Разбойник в данном случае, конечно же, Алан, «мятежник, дезертир, возможно, убийца… без малейшего признака христианской морали». Тем не менее в ситуации Дэвида Бэлфура добро побеждает зло.

Экранизации 
«Похищенный» стал литературной основой для как минимум пяти художественных фильмов (1917, 1938, 1960, 1968, 1971) и трёх телевизионных картин (1978, 1995, 2005).

Примечания

Литература

Ссылки 

Произведения Роберта Льюиса Стивенсона
Романы 1886 года
Приключенческие романы на английском языке